Il doppio  del Caversham International Tennis Tournament 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Colin Fleming e Ken Skupski erano i detentori del titolo, ma hanno perso nel 1º turno contro Henri Kontinen e Jarkko Nieminen.

Henri Kontinen e Jarkko Nieminen hanno perso in finale contro Frederik Nielsen e Joseph Sirianni 5–7, 6–3, [2–10].

Teste di serie

 Colin Fleming /  Ken Skupski (primo turno)
 David Martin /  Rogier Wassen (primo turno)

 George Bastl /  Jonathan Marray (quarti di finale, ritiro) 
 Frederik Nielsen /  Joseph Sirianni (campioni)

Tabellone

Note 
 

Caversham International Tennis Tournament 2009